Wynn Macau kan syfta på:
Wynn Macau (företag), ett kinesiskt kasinoföretag verksamma i Macao.
Wynn Macau (kasino), ett kasino i Macao.